Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2015 пройшов в Глазго з 23 жовтня по 1 листопада.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Бруси

Перекладина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання
Офіційний вебсайт

Чемпіонати світу зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2015
Жовтень 2015
2015 у Великій Британії